Апертура 2004 () — 59-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 24 июня, а ответный состоялся 27 июня.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2004 на rsssf.com

2004
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2004 году